Midori (緑, みどり) har flere betydninger:

 Midori (Gunma) – en by skabt den 27. marts 2006 i Gunma-præfekturet i Japan.
 Midori liqueur – en lys grøn likør med melon-smag produceret i Mexico.
 Midori (styresystem) – kodenavn for fremtidigt styresystem fra Microsoft.
 Midori Days (anime-serie) '', – en anime serie.

Personer:
 Midori Goto (violinist) – (五嶋 みどり, Gotö Midori) (født 1971), japansk violinist.
 Midori Ito (kunstskøjteløber) – (伊藤みどり, Itō Midori) (født 1969), tidligere japansk kunstskøjteløber.

 Midori Hirose (kunstner) – (født 1973) skulpturkunstner.

 Midori (forfatter) – en prominent BDSM og fetishforfatter, foredragsholder og underviser bosiddende i San Francisco, Californien.

 Midori (pornostjerne) – (født 1968), amerikansk pornostjerne.
 En af hovedpersonerne i Mai Hime og Mai Otome